Drosdow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Wassiljewitsch Drosdow (* 1983), russischer Zehnkämpfer
 Artjom Sergejewitsch Drosdow (* 1996), russischer Skeletonpilot
 Juri Iwanowitsch Drosdow (1925–2017), sowjetischer Nachrichtendienstler
 Nikolai Michailowitsch Drosdow (1917–1974), sowjetischer Konteradmiral
 Philaret Drosdow (1783–1867), Metropolit von Moskau

Siehe auch:
 Drosedow (Adelsgeschlecht)